Jméno Raná nese:

několik obcí
 Raná (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim, katastrální území Raná u Hlinska
 Raná (okres Louny) – obec v okrese Louny, katastrální území Raná u Loun

přírodních útvarů
 Raná (České středohoří) – vrch v Českém středohoří
 Raná (národní přírodní rezervace) – chráněné území na stejnojmenném vrchu
 Raná (potok) – potok v okrese Chrudim

 letiště
 Letiště Raná (okres Louny)

Externí odkazy